19-е Игры Юго-Восточной Азии прошли с 11 по 19 октября 1997 года в Джакарте (Индонезия).

Талисман 
Официальным талисманом Игр была обезьяна Хануман (персонаж эпоса «Рамаяна»).

Виды спорта 
 Академическая гребля
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бейсбол
 Бильярд и снукер
 Бодибилдинг
 Бокс
 Борьба
 Боулинг
 Велоспорт
 Воднолыжный спорт
 Водные виды спорта
 Волейбол
 Гимнастика
 Гольф
 Гребля на байдарках и каноэ
 Дзюдо
 Драгонбот
 Каратэ
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Пенчак силат
 Пулевая стрельба
 Сепак такро
 Сквош
 Софтбол
 Стрельба из лука
 Теннис
 Тхэквондо
 Тяжёлая атлетика
 Ушу
 Фехтование
 Футбол
 Хоккей на траве

Итоги Игр

Ссылки 
 История юговосточноазиатских игр

1997